François Frimaudeau, né en 1958 à Nérac (Lot-et-Garonne), est un historien et écrivain français.

Biographie 
Historien et enseignant, il est spécialiste de  la Résistance en Lot-et-Garonne pendant la Seconde Guerre mondiale.

Formé à l’Université de Bordeaux III à la démographie historique par le professeur Jean-Pierre Poussou, il s’est ensuite intéressé à la Révolution française, puis à la naissance, l’affirmation et la répression de la Résistance en Lot-et-Garonne.

Utilisant les méthodes de la microhistoire, il étudie la résistance des populations à l’ordre établi, que ce soit sous la Révolution française ou pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il est membre de la société des Amis du Vieux Nérac, des Éditions d'Albret et fondateur de l'association Mémoire de la Résistance en Lot-et-Garonne (MRLG).

Publications 
 7 Juin 1944 -  Château de Laclotte, Castelculier, Saint-Pierre-de-Clairac. Un massacre de la Division Das Reich en Lot-et-Garonne, Nérac, Éditions d'Albret, 2016.
 La Résistance en Lot-et-Garonne (CD-ROM, en collaboration), AERI et MRLG, 2011.
 L'Église et la Révolution en Pays d'Albret, 1789-1795, Nérac, Amis du Vieux Nérac, 1997

Collaborations 
 Les fusillés (1940-1944), Dictionnaire biographique des fusillés et exécutés par condamnation et comme otage ou guillotinés, sous la direction de Claude Pennetier, Jean-Pierre Besse, Thomas Pouty et Delphine Leneveu, Éditions de l’Atelier, 2015.
 Été 1944. La libération du Lot-et-Garonne et de la Gironde rattachée, Toulouse, Éditions Privat, 2015.
 De la foudre aux Lumières. Jacques de Romas et le XVIIIe siècle néracais, Nérac, Éditions d'Albret, 2010.
 Si Nérac m'était photo conté, Nérac, Éditions d’Albret, 2005.

Principaux articles 
 Le curé Joseph Nauton, revue des Amis du Vieux Nérac, n°19-20, 1995.
 Croix et calvaires en Albret, revue des Amis du Vieux Nérac, n°24-25, 1997. 
 La  population de Mézin au début du  XXe siècle, revue des Amis du Vieux Nérac, n°40, spécial Fallières, 2006.

Références

Liens externes 

Naissance à Nérac
Naissance en 1958
Historien français du XXe siècle
Historien français du XXIe siècle
Écrivain français du XXe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Personnalité liée au Lot-et-Garonne